Herresgraben ist ein Gewässername:

 Herresgraben (Kuffenbrunnengraben), linker Zufluss des Kuffenbrunnengrabens (zur hier Erfa genannten Erf) in                               Gerichtstetten, Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Herresgraben (Rötelbach), rechter Zufluss des Rötelbachs bei Neuhof, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Herresbach